

События 
 Этельберт I стал королём Кента.
 560—616 — Этельберт, англосаксонский король Кента (ок.552-616). Женат на Берте, франкской принцессе.
 Кеалвин стал королём Уэссекса.
 Ок.560 — Синод в Брефи (Уэльс) против пелагианства. Активная роль св. Давида (Дафи) (ок.520-ок.589).
 560 — Хлотарь казнит сына Храмна и его семью.

Родились 
 Евстахий Люксёйский — аббат монастыря .
 Иаго ап Бели — король Гвинеда.
 Идваллон ап Лливарх — король Брихейниога.
 Идрис Великан — правитель Мейрионита.

Скончались 
 Артелая — святая из Беневенто.
 Асклепий Тралльский — философ-неоплатоник.
 Зосима Палестинский — преподобный, иеромонах, авва палестинский, отшельник.
 Кинрик (король Уэссекса).
 Медард Нуайонский — католический и православный святой, епископ Нуайона, святитель.
 Мелиодас ап Фелек — правитель Лионессе.
 Мин-ди (Северная Чжоу) — император Китайской/Сяньбийской династии Северная Чжоу.
 Святой Сенан — игумен из .
 Симпликий — античный философ-неоплатоник.
 Тейло — валлийский святой, монах и епископ Лландафа.
 Хлодоальд — третий и младший сын короля из династии Меровингов Хлодомира.
 Храмн — король франков из династии Меровингов.
 Элифер ап Эйнион — правитель королевства Эбрук.

См. также